Antoine de Saporta (1507-1573), médecin français ;
 Gaston de Saporta (1823-1895), paléontobotaniste français ;
 Antoine de Saporta (1855-1914), son fils, écrivain scientifique ;
 Raimundo Saporta (1926-1997), dirigeant espagnol de basket-ball ;
 Gilbert Saporta (né en 1946), statisticien français ;
 Karine Saporta (né en 1950), chorégraphe française ;
 Isabelle Saporta (née en 1976), journaliste française.

Autres 
Saporta est un nom notamment porté par :
 Coupe Saporta, compétition européenne de basketball  entre clubs.

Patronyme hispanique
Patronyme séfarade